Флаг муниципального образования Нижнетавди́нский муниципальный район Тюменской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 октября 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2059.

Флаг является опознавательно-правовым знаком, являющимся символом муниципального образования Нижнетавдинский муниципальный район. Флаг составлен на основании герба муниципального образования Нижнетавдинский муниципальный район, воспроизводит его символику и наряду с ним служит официальным символом муниципального образования Нижнетавдинский муниципальный район.

Описание 
«Прямоугольное полотнище зелёного цвета с соотношением сторон 2:3, вдоль нижнего края которого на расстоянии в 1/9 от высоты полотнища помещены две полосы белого и жёлтого цветов высотой в 1/9 от высоты полотнища каждая. По центру большей зелёной части помещено изображение взлетающего глухаря с габаритной высотой в 1/2 высоты полотнища, выполненное жёлтым и красным цветами».

Обоснование символики

Примечания